Список журналов о Linux включает в себя журналы и другие периодические издания, публикующие статьи по операционным системам семейства Linux и другим вопросам, касающимся Linux, распределенные по алфавиту.

Н 
 «Никкэй Linux» () ― ежемесячный журнал в Японии.

E 
 «Easy Linux: das Magazin für Linux-Einsteiger» ― Немецкий журнал для начинающих. Посвящённый дистрибутивам Mandriva, SuSE и Fedora.

F 
 «Full Circle Magazine» ― англоязычный свободно распространяемый журнал в формате PDF. Основан в 2007. В Китае издается на китайском.

G 
 «GNU/Linux Magazine France» ― ежемесячный для для продвинутых пользователей и программистов. Самые популярный в Франции.

M 
 «MISC» ― французский журнал посвящённый информационной безопасности.

L 
 «Linux Format» ― английский журнал посвящённый операционным системам семейства Linux.
 «Linux Journal» ― англоязычный журнал, входит в США.
 «Linux Identity» ― французский журнал с компакт-дисками и DVD дистрибутивов Linux.
 «Linux Magazin» ― первый европейский журнал о Linux. Основан в 1994. На немецком. Для продвинутых пользователей.
 «Linux Magazine»  ― ежемесячный многоязычный журнал. Публикуется в Бразилии, Польше, Японии, Италии, Нидерландах, США и Южной Корее.
 «Linux Pratique» ― французский журнал для начинающих.
 «LinuxUser» ― немецкий журнал. Основан в 2000. Первый номер содержал в себя статьи о Интернете и KDE. На пример, „Inter-nett“, „KDE – und dann?“ и „Warum es kein Linux 6.2 gibt“.
 «Login:» ― французский журнал выходивший с 1993 по 2005.
 «LWN.net» ― англоязычный электронный журнал.

O 
 «Open Source for You» ― англоязычный индийский журнал.

P 
 «Planète Linux» ― французский журнал публикующийся оригинальные статьи о Linux.

U 
 «Ubuntu User» ― англоязычный журнал выпускается с 2009 года.

Примечания 

Журналы о Linux
Списки журналов по темам